Красный треугольник может означать:
 «Красный Треугольник» — резиновая фабрика в Санкт-Петербурге.
 Красный треугольник — пометка заключённых в концентрационных лагерях Третьего рейха.
 «Красный Треугольник» — советский и российский футбольный клуб из Ленинграда/Санкт-Петербурга.
 Красный треугольник — символ бразильского штата Минас-Жерайс.
 Красный Треугольник — регион в Тихом океане.
 «Красный треугольник» — сатирическая песня Александра Галича, известная также как «Товарищ Парамонова» или, по первой строке, «Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать…».
 Красный треугольник — слизень, обитающий в Австралии.
 «Красный треугольник» — торговая марка британской компании «Bass Brewery».
 «Красный треугольник» — турбаза на северо-западном берегу Ладожского озера.
 Красный треугольник — внешний вид и неофициальное название знака аварийной остановки.
 «Красный треугольник» — прежнее название стадиона «Кировец» в Санкт-Петербурге; также название недалеко расположеннего стадиона.